Мохаджера́н ():

 Мохаджеран — город в Иране, в провинции Меркези
 Мохаджеран — город в Иране, в провинции Хамадан